Тара може да означава: Тегло на празен амбалаж​, опаковка, превозно средство и други.

Вярвания и божества 
 Тара (будизъм) е медитативно тантрическо божество в тибетския будизъм и всъщност е общо име за поредица от подобни бодхисатви.

 В индуизма:
 Тара (Деви), която е махавидя наричана още Махадеви, Кали и Парвати
 В индийския индуизъм, звездната богинята Тара е проявление на кралицата от времето Кали
 Другото име на Тарака, която е втората съпруга на Брихаспати
 Тара (Рамаяна), съпруга на царя на маймуните Вали, която се жени за брата на Вали и наследник, Сугрива, след смъртта на Вали
 Тара, богинята-майка в друидската религия
 Тара-богиня на морето в полинезийската митология

Места 
 Тара - река в Русия, приток на Иртиш
 Тара - река в Черна гора
 Тара - каньон в Черна гора
 Тара - планина в Западна Сърбия
 Тара - национален парк в Западна Сърбия

Хора и характеристики 
 Тара (Библия) – персонаж от Библията, баща на Авраам